

Famille patricienne de Venise 

Les Conti agrégés à la noblesse de Venise en 1667 en payant la taxe pour l'effort de guerre, firent à l'origine déjà partie de la noblesse de Padoue. Ils ne se réclament pas des princes romains Conti.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Patronyme 

 Albert Conti (1887-1967), acteur autrichien ;
 
 Anita Conti (1899-1997), exploratrice française ;
 Antonio Conti (1677-1749), philosophe vénitien ;
 Bernardo Maria Conti (1664-1730), cardinal italien de l'Église catholique ;
 Giovanni Battista Conti (1741-1820), poète italien ;
 Bill Conti (1943- ), compositeur de musique de films ;
 Bruno Conti (1955- ), joueur italien de football ;
 Carlo Conti (1568 - 1615), cardinal italien ;
 Carlo Conti (1961- ), présentateur de télévision italien ;
 Carlotta Conti, actrice française ;
 Charles Étienne Conti (1812-1872), député de la Corse (1848-1849, 1871-1872), sénateur du Second Empire ;
 Chiara Conti (1973 -), actrice italienne ;
 Constantino Conti (1945 -), coureur cycliste italien ;
 Daniele Conti (1979 -), footballeur italien ;
 Elena Conti (1967 -), biochimiste et biologiste moléculaire italienne ;
 Fabiola Conti, (1995 -), coureuse de fond italienne ;
 Federico Conti, typographe et un éditeur italien ;
 Francesca Conti (1972 - ), joueuse de water-polo italienne ;
 Francesco Conti (1681–1760), peintre italien de l'école florentine ;
 Francesco Conti (1470 - 1521), cardinal italien de l'Église catholique
 Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732), compositeur italien ;
 Giacomo Conti (1918-1992), bobeur italien ;
 Giannicolò Conti (1617-1698), cardinal italien de l'Église catholique ;
 Ginevra Conti Odorisio (1938 -), universitaire historienne et féministe italienne ;
 Gioacchino Conti, dit Il Gizziello (1714-1761), castrat et soprano italien ;
 Giovanni Conti (1414-1493), cardinal italien de l'Église catholique ;
 Giovanni Conti di Segni (- 1213), cardinal italien de l'Église catholique ;
 Giovanni Battista Conti (1741-1820), poète italien ;
 Giovanni Francesco Conti, dit Quintianus Stoa (1484-1557), poète et humaniste italien ;
 Guido Conti (né en 1965), écrivain italien ;
 Julien Conti (né en 1996), danseur, chorégraphe et acteur français ;
 Laura Conti (1921-1993), scientifique et femme politique italienne. ;
 Leonardo Conti (1900-1945), homme d’État allemand ;
 Leopoldo Conti (1901-1970), joueur et entraîneur italien de football ;
 Lucido Conti (- 1437), pseudo-cardinal de l'Église catholique ;
 Marie-Catherine Conti (?-), une actrice française ;
 Michelangelo Conti (1655-1724), nom du pape Innocent XIII ;
 Natalis Comes ou encore Natale Conti, Noël Conti (~1520-1582), écrivain et poète italien ;
 Nicola Conti (1710-1754), compositeur italien ;
 Nicolò de' Conti (1395-1469), explorateur italien ;
 Noé Conti (1933-2015), coureur cycliste italien ;
 Paolo Conti (1938 -), basketteur, sculpteur et peintre italien ;
 Paolo Conti (1950 -), footballeur italien ;
 Paolo Conti (1969 -), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
 Roberto Conti (1964 -), coureur cycliste italien ;
 Roger Conti (1901-1995), joueur de billard carambole francais ;
 Samuele Conti (1991), coureur cycliste italien ;
 Tom Conti (1941 -), acteur britannique ;
 Valerio Conti (1993 -), coureur cycliste italien.

Titre 

 Voir la liste des princes de Conti et la :catégorie:branche de Conti
 Louise Marguerite de Lorraine, princesse de Conti (1588-1631).

Informatique 
 Conti (rançongiciel) rançongiciel et groupe de hackers éponyme.

Divers 
 Chapelle Conti, édifice situé dans le  de Budapest ;
 Conti, diminutif de la Banque continentale du Luxembourg ;
 Conti, diminutif de Continental AG, fabricant allemand de pneus ;
 Régiment de Conti, régiment d’infanterie du Royaume de France, créé en 1684 ;
 Régiment de Conti dragons, régiment de dragons du Royaume de France, de la République française et du Premier Empire, créé en 1667 ;
 Romanée-Conti, un grand cru.

Toponyme 

 Motta de' Conti, commune italienne de la province de Verceil dans la région Piémont ;
 quai de Conti, quai situé le long de la Seine, à Paris, dans le  ;
 Serra de' Conti, commune italienne de la province d'Ancône, dans la région Marches.

Notes et références 

Abréviation
Patronyme italien